«Цвет белого снега» — советский художественный телефильм 1970 года режиссёров Анатолия Васильева и Суламбека Мамилова.

Сюжет 
Фильм повествует о любви девушки, работающей контролёром метрополитена, и студента художественного училища. Главная героиня работает контролёром ныне закрытой станции Ленинградского метрополитена «Дачное».

В ролях 
 Марина Неёлова — Надя Воронкова, контролёр метрополитена
 Вадим Михеенко — Митя, студент художественного училища
 Игорь Ефимов — машинист
 Леонид Кмит — парикмахер
 Александр Хочинский — монтёр турникетов

Съёмочная группа 
 Режиссёры: Анатолий Васильев, Суламбек Мамилов
 Автор сценария: Александр Басаргин
 Оператор-постановщик: Владимир Трофимов
 Художник-постановщик: В. Гордеева
 Композитор: Д. Алексеев
 Художественный руководитель: Марлен Хуциев

Ссылки 
 «Цвет белого снега» на официальном сайте Марины Неёловой

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1970 года
Телефильмы-мелодрамы СССР
Телефильмы на русском языке
Среднеметражные телефильмы СССР
Среднеметражные телефильмы ТО «Экран»
Петербургский метрополитен
Фильмы о Санкт-Петербурге
Фильмы о метрополитене